Modern Art peut faire référence à:

 l'Art moderne ;
 Modern Art, un album du saxophoniste de jazz Art Pepper sorti en 1957 ;
 Modern Art, un album du trompettiste de jazz Art Farmer sorti en 1958 ;
 Modern Art, titre original de Art moderne, un jeu de société de Reiner Knizia (1992).
 Modern'Art de Alain LONGET créateur en sculpture , art plastique et numérique connu du monde de l'art . Artiste fécon surnommé le " Picasso par les artistes Italiens  a participé à de nombreux concours nationaux et internationaux . Site de l'artiste www.alainlonget.com